Amurosaurus riabinini (lat. "reptil de Amur de A. Riabini") es la única especie conocida del género extinto Amurosaurus de ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Sus restos se encontraron en la Región de Amur en la porción asiática de Rusia. Este dinosaurio de pico de pato es el dinosaurio mejor conocido de Rusia. Es conocido por una gran cantidad de ejemplares, la mayoría de ellos juveniles, que se acumularon a orillas de un río.

Descripción 

Como la mayoría de los lambeosaurinos, el amurosaurio era un herbívoro bípedo primario, con pico en forma de pato y con una posible cresta en la parte superior de su cabeza, aunque esta creta no ha sido encontrada. Los huesos fósiles de adultos son raros, pero se estima que pudieron llegar a medir hasta 8 metros de largo y un peso de 3 toneladas. Amurosaurus es reconocible por varia autapomorfías, características única en el cráneo, y la forma sigmoidea, forma de S, de la ulna cuando es vista de frente. La mayoría de los otros lambeosaurinos tenían crestas huecas en la parte superior de sus cráneos, y aunque los huesos que componían tal cresta son desconocidos en este dinosaurio, los huesos del techo del cráneo se modifican para apoyar una, así que se ha asumido que Amurosaurus también era crestado.

Descubrimiento e investigación 

Los paleontólogos rusos Yuri Bolotsky and Sergei Kurzanov descubrieron y describieron este animal en 1991. El nombre viene del Río Amur y la palabra griega saurus que significa lagartija. El Amur (llamado Heilongjiang o "Río del Dragón Negro" en chino) se ubica en la frontera entre Rusia y China, y está cerca del depósito donde se encontraron los restos del dinosaurio. Existe sólo una especie conocida, llamada A. rabinini, en honor del paleontólogo ruso Anatoly Rabinin quien condujo la primera expedición rusa a los yacimientos en la región de Amur en 1916 y 1917. 

Los fósiles de Amurosaurus fueron recobrados de un solo sitio paleontológico, descubierto en 1984 en los límites de la ciudad de Blagoveschensk en el óblast de Amur del lejano oriente ruso. La cama de huesos donde se encontraban pertenece a la Formación Udurchukan, la más antigua formación del Grupo Tsagayan del lejano este ruso y noreste chino. Esta formación pertenece al Maastrichtiense, último estrato del Cretácico superior, datado alrededor de 74 a 66 millones de años atrás, aunque haya un cierto desacuerdo cuando esta etapa fáunica en Udurchukan fuera depositada exactamente.
Los sedimentos muestran una llanura aluvional y un río, que transportó los fósiles, pero solo una corta distancia, juzgando por los huesos desarticulados y ordenados aleatoriamente, pero bien preservados dentro de la cama de huesos, incluyendo elementos frágiles del cráneo. Solamente una pequeña sección de la locación se ha estudiado, pero el 90% de los restos encontrados hasta ahora pertenecen a los lambeosáurinos como Amurosaurus, sobre todo jóvenes, con el resto perteneciendo a otras taxones, tales como el hadrosaurino Kerberosaurus. Los dientes de terópodos son también abundantes, y hay muchas marcas de dientes en los huesos, hechos por depredadores o carroñeros.

El espécimen tipo, consiste solo en un maxilar (hueso superior de la boca) y un dentario (hueso inferior de la boca), ambos del lado izquierdo del mismo individuo. Sin embargo, la mayoría de los huesos del cráneo y esqueleto postcraneal han sido recogidos de la cama de huesos, de varios individuos distintos. Este material fue descrito más recientemente, haciendo de Amurosaurus el dinosaurio ruso más abundante y mejor conocido de Rusia.

Clasificación 
Debido que la mayor parte de sus características únicas fueron descritas recientemente, a principios del 2006, Amurosaurus se lo ha incluido solamente en un análisis cladístico, que lo colocó como miembro basal de la subfamilia Lambeosaurinae de hadrosáuridos, pero más derivado que Tsintaosaurus o Jaxartosaurus. Todos los lambeosaurinos basales conocidos provienen de Asia, lo que ha llevado a la hipótesis que los lambeosaurinos se originaron allí y para luego dispersarse a través del Estrecho de Bering a Norteamérica. Los dos grupos derivados, los parasaurolofinis (Parasaurolophus, Charonosaurus) y los lambeosaurinis (Corythosaurus, Nipponosaurus) se desarrollaron más adelante. Como se encuentran miembros de ambos grupos en Norteamérica y Asia, debe haber habido una dispersión adicional después de su evolución, aunque en qué dirección ocurrió esa dispersión es aún algo confuso.
Posición de Amurosaurus según el cladograma propuesto en 2013 por Prieto-Márquez et al.:

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Amurosaurus dentro de Lambeosaurinae en The Thescelsosaurus (en inglés)

Lambeosaurinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia